Pusztai Ferenc (1910–1973), válogatott labdarúgó
 Pusztai Ferenc (1923–1999), tervezőmérnök
 Pusztai Ferenc (1940–2021), nyelvész
 Pusztai Ferenc (1971–), filmproducer, színész